Vukasović ist ein weitverbreiteter Nachname in Kroatien. Namensträger sind:

 Joseph Philipp Vukasović (1755–1809), österreich-ungarischer Feldmarschall-Leutnant
 Lara Vukasović (* 1994), kroatische Volleyballspielerin
 Nedeljko Vukasović (* 1966), kroatischer Schauspieler